Gilliesia (haften), een geslacht van haften (Ephemeroptera) uit de familie Leptophlebiidae
 Gilliesia (plantengeslacht), een plantengeslacht uit de narcisfamilie (Amaryllidaceae)